El proyecto de Código Procesal Civil es una iniciativa legal chilena que pretende reemplazar al Código de Procedimiento Civil, vigente en Chile desde 1903, en el marco de la reforma al proceso civil, sustituyendo el procedimiento escrito por un sistema oral.

Antecedentes

Anteproyecto y primera iniciativa legal
Entre 2000 y 2005 se implementó en Chile la reforma procesal penal, que sustituyó el proceso inquisitivo por uno acusatorio, oral y público. Tras ello, resultó necesaria una reforma al proceso civil, por lo que el Ministerio de Justicia encargó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la redacción de un anteproyecto de Código Procesal Civil, "basándose en el mandato del propio Foro Procesal y, por tanto, requiriendo que el diseño del procedimiento -reflejando los principios formativos, de la oralidad, inmediación, concentración, continuidad y publicidad- constituyera una vía judicial justa y expedita de soluciones, y permitiera una conexión coherente con los restantes mecanismos de solución que serán luego introducidos por leyes especiales. Finalmente, que cumpliera con el doble compromiso de establecer un nuevo procedimiento civil y la fundación de una nueva base para todo el sistema procesal chileno". 

El anteproyecto fue entregado al ministro de Justicia Luis Bates por el director del departamento de Derecho Procesal, Cristián Maturana Miquel, en una ceremonia realizada el 19 de diciembre de 2006. Allí, Maturana concluyó:

El Ministerio de Justicia informó en un comunicado publicado al día siguiente, 20 de diciembre de 2006, que "la reforma busca mejorar los estándares de la actual justicia civil que se caracteriza por ser lenta, poco transparente e inadecuada en su accionar, debido al alto número de ingresos que anualmente se registran en tribunales".

El anteproyecto serviría como base y guía para la discusión a que sería sometido en el Foro Procesal Civil, que funcionó entre 2007 y 2009. El foro estuvo integrado por Cristián Maturana, Raúl Núñez, Juan Agustín Figueroa, Raúl Tavolari, Jorge Vial, José Pedro Silva, Juan Pablo Domínguez, Juan Carlos Marín, Orlando Poblete, Alejandro Romero, Claudio Díaz, Eduardo Jara, Nancy de la Fuente, Miguel Otero, Dora Mondaca, Claudia Lazen, Ruth Israel, María de los Ángeles Coddou, Ricardo Núñez y Rodrigo Zúñiga, grupo que trabajó primero en el diseño de los principios generales del nuevo código y luego en la revisión de su articulado.

Finalizado el trabajo del foro, la presidenta Michelle Bachelet y su ministro de Justicia Carlos Maldonado presentaron ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Civil, mediante Mensaje N.° 398-357 del 18 de mayo de 2009, boletín N.° 6567-07.

El Ministerio de Justicia, encabezado por Maldonado, subrayó que la reforma era "largamente esperada y que la pone a tono con el vertiginoso proceso de modernización que está viviendo la justicia nacional", agregando que el objetivo del Ejecutivo era lograr "más rapidez, transparencia y eficacia para la tramitación de las causas civiles y comerciales". De esta forma, el nuevo Código Procesal Civil reemplazaría con nuevas formas de resolución de conflictos al Código de Procedimiento Civil, ingresado a tramitación ante el Congreso Nacional el año 1893 y cuya publicación y vigencia data del 1 de mayo de 1903. La moción introduce un nuevo modelo procedimental, lo que a juicio del Ministerio "permitirá hacer de esta justicia un mecanismo rápido y cercano para los ciudadanos, considerando que una causa de esta naturaleza puede tardar hoy más de cinco años en su tramitación a través de un juicio ordinario".

Revisión y segundo proyecto de ley

En marzo de 2010, el presidente Sebastián Piñera Echenique nombró como ministro de Justicia a Felipe Bulnes, quien conformó al mes siguiente una Comisión Intra-ministerial revisora del articulado completo del proyecto presentado anteriormente. La Comisión fue integrada por el propio secretario de Estado Felipe Bulnes y por académicos expertos en Derecho Procesal. La Comisión Intra-ministerial entre 2010 y 2011 realizó entregas parciales del articulado revisado del Código para someterlo a un análisis por parte del Consejo Asesor, integrado por 15 académicos representantes de las principales universidades del país. La última entrega del articulado se realizó en el mes de julio de 2011, presentando el Consejo Asesor sus últimas observaciones a mediados del mes de agosto. El 12 de marzo de 2012 se presentó al Congreso Nacional el Proyecto de ley que establece un Nuevo Código Procesal Civil, mediante Mensaje N°004-360, y bajo la firma del presidente Piñera y como ministro de Justicia Teodoro Ribera, quien planteó durante la actividad desarrollada en el Palacio de La Moneda:

El proyecto del Gobierno de Piñera consagró un cambio en lo que se refiere al actuar y poderes del juez en el proceso, quien deberá asumir un rol mucho más activo del que hasta entonces le estaba conferido y que otorgaba a las partes una participación fundamental. Se planteó la sustitución de un procedimiento esencialmente escrito y desconcentrado por uno de audiencias, con preeminencia de la oralidad, primando "los principios de igualdad de oportunidades, buena fe procesal, inmediación, continuidad y publicidad". Las etapas y plazos por las que transitaría un conflicto disminuirían ostensiblemente "a favor de todos los intervinientes", planteando que "de los cinco años en promedio en que demora en resolverse una disputa, pasaremos a aproximadamente 170 días". Asimismo, con el fin de fortalecer la sentencia de primera instancia, el proyecto consagró como principio y regla general, la posibilidad de solicitar el cumplimiento y ejecución inmediata de las mismas, aún cuando existan recursos pendientes en su contra.

Otra modificación consistiría en la descentralización de la ejecución, que permitiría descargar a los tribunales de las labores administrativas que importa. Se crea la figura del “Oficial de Ejecución” como órgano especializado, encargado de llevar adelante todas las actuaciones de apremio, incluido el embargo. Hasta el momento de la presentación del proyecto, "si un acreedor exige el pago de una deuda, la ley ofrece un juicio ejecutivo para hacerlo efectivo, debiéndose recurrir a un abogado y a un procedimiento que, en el mejor de los casos, puede demorar dos años. Con la reforma, este oficial será el encargado de llevar adelante las gestiones para responder por la deuda bajo el control permanente del juez y sin necesidad de representación judicial", indicó el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el Código reduciría a solo dos los más de veinte procedimientos regulados por el Código de Procedimiento. Se dejarían a leyes especiales materias como el arbitraje, la partición de bienes, el arrendamiento y asuntos judiciales no contenciosos, como por ejemplo las posesiones efectivas testadas o las concesiones de explotación o exploración minera, cuyo conocimiento también son de competencia de los tribunales ordinarios.

El Ministerio de Justicia organizó en septiembre de 2012 el seminario "Reforma procesal civil: desafío republicano del siglo XXI", que tuvo lugar en el aula magna de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se discutió intensamente entre académicos "la carga dinámica de la prueba, modificar el rol de la Corte Suprema, la desjudicialización de las cobranzas y la ejecución provisional de las sentencias sin caución". En la ocasión, el ministro Teodoro Ribera comentó que el "código se empezó a trabajar hace dos gobiernos y se va a implementar con suerte en uno o dos gobiernos más", añadiendo que "toda obra humana admite mejoras y una de nuestras preocupaciones es que no decaiga el interés en esta reforma". El primer tema del seminario, la carga dinámica de la prueba, fue tratado por el catedrático español y doctor en derecho procesal Jordi Nieva, junto a los académicos Carmen Domínguez, de la Pontificia Universidad Católica y Raúl Tavolari, de la Universidad de Chile. La segunda discusión versó sobre el rol que le cabe a la Corte Suprema en este nuevo sistema de justicia civil, tema abordado por los profesores de Derecho Procesal de la Universidad Católica, Raúl Lecaros y Nicolás Luco y, de la Universidad de Chile, Cristián Maturana. El tercer y último tema tratado fue la ejecución, discutido por los profesores de Derecho Procesal, Alejandro Romero, de la Universidad de Los Andes, Álvaro Pérez Ragone, de la Universidad Católica de Valparaíso y José Pedro Silva, Presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal y Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica.

El proyecto de 2012 fue ingresado a la Cámara de Diputados el 13 de marzo de ese año para iniciar su primer trámite constitucional. El presidente Piñera lo mantuvo con urgencia simple hasta el 17 de diciembre de 2013, algunos meses antes del término de su primer mandato, fecha en que "hace presente la urgencia suma". Dos días después tuvo discusión general, y los primeros y segundos informes de comisión fueron evacuados el 8 de enero y 4 de marzo de 2014. El 22 de enero el proyecto fue aprobado en general y el 7 de mayo de 2014, ya durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet quien reiteró la suma urgencia un día antes, fue discutido en particular y aprobado, por lo que pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado.

El 13 de mayo de 2014 se dio cuenta en la Cámara Alta del proyecto y pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Una semana más tarde, la presidenta Bachelet "retira y hace presente la urgencia suma", quedando la tramitación del proyecto suspendida en esta etapa.

Reiteración del segundo proyecto

El 16 de abril de 2021, el presidente Sebastián Piñera formuló una serie de indicaciones al proyecto de ley de 2012. "Este proyecto, cuya tramitación retomamos a través de las indicaciones que se presentan en este acto, tiene por objeto hacerse cargo de la imperante y consensuada necesidad de modernizar el sistema de enjuiciamiento civil y comercial, en tanto eje estructurante de todos los sistemas procesales nacionales", declara en las primeras líneas de su misiva a la presidenta del Senado.

A pesar de tratarse de indicaciones, y no de un nuevo proyecto, el mandatario dijo se trataba de esto último, una nueva iniciativa legal de Código Procesal Civil, que denominó "Reforma Procesal Civil", la que junto con una reforma al sistema de nombramiento de jueces "buscan modernizar nuestro sistema judicial y equiparar la cancha en el acceso a la justicia", declaró a la prensa ese día—. La Reforma Procesal Civil, informó el Gobierno, "implica un cambio de paradigma en la resolución de los conflictos civiles al centrarse fundamentalmente en el acceso real de las personas a la justicia. Entre sus beneficios destaca una mayor cobertura comunal de los servicios de justicia civil, una disminución del tiempo de tramitación de procedimientos ordinarios y sumarios, un aumento del número de jueces, una nueva línea de atención al público y mediación, la disminución de costos para usuarios y una mayor eficacia en el cumplimiento de las sentencias".

El Senado inició la tramitación del proyecto reformado. El 4 de mayo de 2021, el primer informe de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recomendó aprobar el proyecto, con algunos cambios, manifestando al respecto que este busca "establecer, sobre la base de criterios de eficiencia jurisdiccional y de eficacia económica, un nuevo instrumento legal que permita lograr una tutela efectiva de los derechos e intereses involucrados en los conflictos de naturaleza civil y comercial, así como facilitar el acceso a la justicia y uniformar nuestro proceso civil con los estándares internacionales vigentes en este ámbito y con otros procedimientos que ya han sido reformados estructural y funcionalmente". Al día siguiente, los senadores aprobaron en general el proyecto, fijando como plazo para presentar indicaciones el 28 de mayo, las que fueron informadas el 1 de junio. El presidente Piñera reiteró en varias ocasiones la urgencia simple del proyecto, la última vez por cuenta del 4 de enero de 2022, a un mes del receso parlamentario y dos del término de su segundo gobierno, sin que haya sido retomada su discusión. En el intertanto, el 6 de septiembre de 2021 la Corte Suprema emitió un pronunciamiento sobre la iniciativa.

Proyecto de ley 

El proyecto de ley en cuestión establece un procedimiento civil oral, con un régimen restringido de recursos y un sistema de ejecución provisional de las sentencias, entre otros avances. También es destacable el nuevo procedimiento ejecutivo desjudicializado que entrega la ejecución a un "oficial de ejecución", sin intervención del juez a menos que el ejecutado oponga excepciones.

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, el martes 16 de junio de 2009 con el Boletín N° 6567-07 (Boletín 6567-07), para su discusión parlamentaria en primer trámite.

Dicho proyecto fue retirado, habiéndose presentado un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados con fecha martes 13 de marzo de 2012 y N° de Boletín 8197-07, para su discusión parlamentaria en primer trámite ().

El proyecto de ley de 2012, en el primer informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, es resumido así:

Notas

Referencias

Véase también 
 Codificación en Chile
 Proceso de formación de las leyes en Chile
 Reforma Procesal Civil (Chile)
 Reforma Procesal Penal (Chile)

Enlaces externos 

Procesal Civil
Derecho procesal de Chile
Chile, Procesal Civil
Proyectos de ley de Chile